Гео́ргий Аки́мович Мандры́ка (1869—1937) — русский и украинский военачальник, генерал-лейтенант. Участник похода в Китай 1900—1901 годов, русско-японской и первой мировой войн, гражданской войны в России.

Биография 
Из потомственных дворян Киевской губернии (рода Мандры́к), православного вероисповедания. Братья: генерал-майор А. А. Мандрыка, генерал-лейтенант И. А. Мандрыка, капитан артиллерии А. А. Мандрыка.

Родился в Киеве. Образование получил во Владимирском Киевском кадетском корпусе (1886). В службу вступил 30.08.1886. Окончил 2-е военное Константиновское училище (1888; по 1-му разряду). Выпущен подпоручиком (09.08.1888) в 4-ю артиллерийскую бригаду. Позже служил 24-й артиллерийской бригаде. Поручик (07.08.1891).

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1896; по 1-му разряду).

Штабс-капитан (17.05.1896). Состоял при Варшавском военном округе. Старший адъютант штаба 17-й пехотной дивизии (20.12.1897—08.10.1898). Капитан (05.04.1898). Обер-офицер для особых поручений при штабе 20-го армейского корпуса (08.10.1898—01.08.1900). Подполковник (06.12.1900).

Участник подавления Боксерского восстания в Китае в 1900—1901 гг. Помощник старшего адъютанта штаба Приамурского ВО (01.08.1900—01.01.1901). Ст. адъютант штаба Приамурского ВО (01.01—05.07.1901). Штаб-офицер для поручений при штабе Приамурского ВО (05.07.1901—20.11.1902). В прикомандировании к 24-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку, командир роты (05.10.1901—30.03.1903). Ст. адъютант штаба Квантунской области (20.11.1902—19.06.1903). Штаб-офицер при управлении Восточно-Сибирской казачьей бригады (19.06.—13.08.1903). Штаб-офицер при управлении отдельной Забайкальской казачьей бригады (13.08.1903—20.01.1905).

Участник русско-японской войны 1904—1905 гг. Полковник (06.12.1904). Начальник штаба Урало-Забайкальской сводной казачьей дивизии (20.01.1905 — 22.02.1906). Участвовал в боях у Ляндунгоу и в операциях под Сандепу. Был при взятии сильно укрепленной позиции у Санвайцзы. Награждён орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом и Золотым оружием.

Штаб-офицер при управлении отдельной Забайкальской казачьей бригады (22.02.—04.08.1906). Начальник штаба 2-й Восточно-Сибирской стр. дивизии (04.08.1906—08.06.1909). В прикомандировании в 6-м Восточно-Сибирском стрелковом полку для отбытия строевого ценза командования батальоном (03.05.—10.09.1908). С 08.06.1909 командир 23-го Сибирского стрелкового полка (6-я Сибирская стрелковая дивизия).

Участник первой мировой войны. Участвовал в крайне неудачных для дивизии боях под Брезинами (05-11.11.1914). 12.11.1914 вывел остатки своего полка (ок. 1000 чел.) из окружения у Брезин в полосу действий 2-й армии. Позже начальник штаба 16-й пехотной дивизии. Генерал-майор (05.10.1915). Начальник штаба 104-й (с 15.12.1915), а затем 56-й (с 20.05.1916) пехотных дивизий. Генерал-лейтенант (20.06.1917). С 23.07.1917 начальник 16-й пехотной дивизии, затем назначен командиром 6-го армейского корпуса. В конце 1917 (29.11.1917) 6-й армейский корпус был украинизирован и переименован во 2-й Запорожский сечевой корпус. В 1917—1918 командир этого корпуса.

В армии Украинской державы с 21.04.1918; состоял в резерве Генерального штаба.

Участник Белого движения на Восточном фронте. Летом 1919 года прибыл в Омск и 04.07.1919 зачислен в резерв офицеров Генерального штаба при Управлении 1-го ген-квартирмейстера Ставки Верховного Главнокомандующего. 27.08.1919 на него было возложено объединение разработки плана последовательности «разгрузки» главных управлений военного министерства и Ставки. Участник Сибирского Ледяного похода, где обморозил обе ноги.

Скончался 6 мая 1937 года в Харбине и был похоронен на Новом (Успенском) кладбище.

Награды

Семья 
 Жена — Ольга Карловна Лейнерт (1878 — 20.04.1931, Харбин), в браке с 1899 года.
 Дочь — Елена (род. 12.5.1900)
 Сын — Андрей (род. 18.5.1901)
У Георгия Акимовича ещё были дочь Ольга и сын Виктор (род. , Хабаровск).

Ссылки 
 
 Мандрыка Георгий Акимович // Офицеры РИА.

Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Военные Армии Украинской державы
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Похороненные на Новом кладбище (Харбин)